

Współczesne gminy 
 Biała (gmina w województwie opolskim)
 Biała (gmina w województwie łódzkim)

Dawne gminy 
 gmina Biała – dawna gmina, powiat bielski, województwo stalinogrodzkie
 gmina Biała – dawna gmina, powiat brzeziński, województwo łódzkie
 gmina Biała – dawna gmina, powiat radzyński, województwo lubelskie
 gmina Biała – dawna gmina, powiat pilski, województwo poznańskie
 gmina Biała – dawna gmina, powiat czortkowski, województwo tarnopolskie
 Gmina Biała – dawna gmina wiejska w woj. warszawskim